Составы национальных сборных на чемпионате Европы по футболу 2000 года, проходившем в Бельгии и Нидерландах с 10 июня по 2 июля 2000 года.

Максимальное разрешённое число футболистов в заявке — 22. Возраст игроков указан на дату начала турнира (10 июня 2000).

Группа A

Португалия

Румыния

Англия

Германия

Группа B

Италия

Турция

Бельгия

Швеция

Группа C

Испания

Югославия

Норвегия

Словения

Группа D

Нидерланды

Франция

Чехия

Дания

Ссылки 
 Чемпионат Европы 2000 — результаты и составы команд 

Составы команд
2000